Nathalie Lorichs est une chanteuse originaire de Linköping en Suède. 

Dans un style très proche de son pays, son style musical est très folk voire acoustique.

Elle a été remarquée notamment pour son apparition sur le titre Coil sur l'album Watershed de Opeth.

Elle vit avec le batteur du groupe Opeth, Martin Axenrot.

Liens externes

Site officiel

Chanteuse suédoise
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)